La Rue-Saint-Pierre – Hauts-de-France
 La Rue-Saint-Pierre – Normandia